Scandinavian Airlines, SAS, har en flotta/fleet på totalt ca 140 flygplan, inklusive wet-lease från Cityjet och Nordica (Xfly). Alla planen är namngivna efter olika vikingar, däribland krigare och kungar samt drottningar, och alla dessa har kontrollerats från historisk synvinkel. Endast två namn saknar historisk koppling, och dessa är Christian Valdemar, som är son till Danmarks kronprins Frederik, och Huge Viking som är namngiven efter Huge i den nordiska mytologin. Detta namn passade bra på SAS första Boeing 747, då Huge betyder enorm på engelska.

Nuvarande flotta 

I nedanstående lista finner du alla flygplan som ingår i SAS flotta idag.

Förklaringar till listan

Kommande flygplan

Historisk flygplansflotta

Referens 

SAS Group